Plaats in Indonesië
 Sindangmulya (Maja), een plaats in het bestuurlijke gebied Lebak in de provincie Bantam
 Sindangmulya (Kutawaluya), een plaats in het bestuurlijke gebied Karawang in de provincie West-Java